Museo di San Francesco – struttura della chiesa di San Francesco (Mercatello sul Metauro)
Museo di San Francesco (Greve in Chianti)